Greenstein:
 Barry Greenstein (* 1954)
 Jesse L. Greenstein – astronom
 (4612) Greenstein (1989 JG)

pt:Jeff Greenstein